Een departement van Colombia, zie Vaupés (departement)
 Een rivier in Colombia, zie Vaupés (rivier)